Tricauco puede referirse a:
 Cordillera de Tricauco, macizo montañoso chileno ubicado en las cercanías de la Reserva nacional Ralco, Región del Biobío;
 Estación Tricauco, estación ferroviaria en el sector homónimo en la comuna chilena de Traiguén, Región de la Araucanía;
 Tricauco, localidad chilena ubicada en Santa Juana, Región del Biobío;
 Tricauco, localidad chilena ubicada en Contulmo, Región del Biobío.